Немці () — мале поселення в общині Нова Гориця, Регіон Горишка, Словенія. Висота над рівнем моря: 847,2 м.

Посилання 

 Вебсайт общини Нова Ґоріца
 Статистичне бюро Республіки Словенія, населення общини Нова Ґоріца

Населені пункти Словенії